Bonnerbach ist ein Gew#ssername:

 Bonnerbach (Ems), rechter Zufluss der Ems (zur Eder) nach Obervorschütz, Stadt Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Bonnerbach (Gibbinghausener Bach), linker Zufluss des Gibbinghausener Bachs in Gibbinghausen, Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bonnerbach (Tünsdorfer Bach), linker Zufluss des Tünsdorfer Bachs (zum hier Salzbach genannten Dreisbach, zur Saar) bei Tünsdorf, Gemeinde Mettlach, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

Siehe auch:
 Bollerbach